Ехидо Гвадалупе има више значења:

 Ехидо Гвадалупе (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ехидо Гвадалупе (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику